Le Romantisme baroque est un mouvement informel de rébellion esthétique et éthique lancé au début des années 1980 par l'écrivain français Salvatore Lombardo et la revue Art Sud. 

Dans un contexte géopoétique de retour à l'Art et au Sud se rassemblent des créateurs internationaux tels que le plasticien vénézuélien Jacobo Borges, le peintre italien Ruggero Savinio, le peintre espagnol Luis Alberto, le peintre algérien Malek Salah, le poète touareg Rhissa Rhossey et les artistes français (peintres, vidéastes, poètes...) Rolland Bousquet, Christian Lieutaud, Catherine Denizet, Alain Melka, Fabienne Raybaud.
Le mouvement a été théorisé dans de nombreux articles et dans l'ouvrage de Salvatore Lombardo : Manifeste pour un Romantisme Baroque .

Notes et références 

Mouvement littéraire
Mouvement artistique